est une espèce éteinte de serpents de la famille des Boidae, la seule du genre . Découvert dans la mine de charbon de Cerrejón en Colombie, ce serpent aurait vécu lors de l'époque du Paléocène entre  d'années, évoluant dans des forêts humides ayant une moyenne annuelle de température comprise entre  et .

Il est considéré depuis sa description en 2009 comme étant la plus grande espèce de serpent (fossile et actuelle) identifiée. Pouvant atteindre jusqu'à  de long pour , il serait un proche parent des actuels boas constrictors d'après l'étude des restes fossiles (vertèbres et côtes).

Découverte 

Ce serpent fossile date du Paléocène entre  d'années. Il a été découvert dans la mine de charbon de Cerrejón qui est située dans le département de La Guajira en Colombie. La taille du squelette aurait permis la conservation des vertèbres fossiles retrouvées, les squelettes des serpents étant habituellement très fins et donc très fragiles.

Il a été étudié par une équipe de paléontologues dirigée par Jason Head de l'Université de Toronto, avec Jonathan Bloch de l'Université de Floride et Carlos Jaramillo paléobotaniste du  du Panama. La découverte a été annoncée le  par la publication d'un article dans la revue Nature.

Description 

Les restes de  et de  permettent d'estimer sa taille entre  de long (moyenne : ), et son poids de  (moyenne : ). Son corps massif pouvait atteindre  de largeur. L'anatomie et la morphologie des os retrouvés indiquent que les spécimens sont proches des actuels boas constrictors qui ne dépassent pas de nos jours les . En 2013, Titanoboa cerrejonensis est la plus grande espèce de serpent fossile et actuelle identifiée, dépassant en longueur Gigantophis, qui pouvait atteindre  et vivait en Égypte il y a environ  d'années et le python réticulé qui peut également atteindre les . Le paléontologue Jonathan Bloch compare dans l'ordre de grandeur ce serpent au Tyrannosaurus rex, tant en termes de longueur que de gigantisme. Expert dans l'évolution des vertébrés, il estime également qu'.

Distribution et habitat 
Cette espèce éteinte a été décrite en 2009 dans la mine de charbon de Cerrejón dans la localité de La Puente Pit située dans la péninsule de Guajira en Colombie.

La taille et le poids estimés de Titanoboa cerrejonensis donnent des éléments sur son environnement. Ils indiquent que ce serpent, animal à sang froid dépendant des conditions climatiques pour son activité et ses caractéristiques physiques, devait pour survivre obligatoirement évoluer dans une forêt humide ayant une moyenne annuelle de température comprise entre  et , ce qui est corroboré par les modèles climatiques basés sur les teneurs en  de l'atmosphère de cette époque. Ainsi, les températures équatoriales étaient probablement sensiblement plus chaudes qu'actuellement. Par ailleurs, en 2002, des scientifiques avaient déjà découvert sur le site de la mine de charbon de Cerrejón les vestiges d'une forêt tropicale humide datant de l'époque du Paléocène.

Selon Jason Head, malgré le réchauffement climatique actuel de la Terre, les serpents géants ne devraient pas réapparaître . Mais, le  estime qu'il est probable que cela se produise, précisant cependant que .

Comportement 

Selon Jason Head, son comportement était certainement proche de celui des anacondas (qui font aussi partie de la famille des boïdés), passant davantage de temps dans l'eau. Ainsi, il est probable qu'il sache aussi bien nager que ramper. Une espèce éteinte de crocodile classée dans le groupe des Dyrosauridae, Cerrejonisuchus improcerus, également découverte dans la mine de charbon de Cerrejón et qui mesurait entre  et , pourrait avoir été une proie facile pour le serpent géant. En effet, selon Jonathan Bloch, ,  sachant que les fossiles des deux espèces ont été trouvés l'un à côté de l'autre. Le professeur David Polly de l'université de l'Indiana, qui reconnaît ignorer ce que pouvait manger le serpent, suppose que son régime alimentaire était probablement composé en partie d'alligators, de gros poissons et de crocodiles.

Non venimeux, Titanoboa cerrejonensis tuait ses proies en les serrant dans ses anneaux. Il pouvait exercer avec ses anneaux une force supérieure à  , ce qui équivaudrait à ce qu'un humain pourrait ressentir s'il se couchait sous le poids du pont de Brooklyn selon la BBC.

Étymologie 
Son nom de genre est composé de boa et de titano signifiant « titanesque ». Son épithète spécifique, composée de cerrejon et du suffixe latin  (« qui vit dans, qui habite »), lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, la mine de charbon de Cerrejón. Son nom peut ainsi être traduit littéralement en français par « Boa titanesque de Cerrejón ».

Culture populaire 
Titanoboa est très connu du public, malgré sa découverte plutôt récente comparée à celle d'autres créatures préhistoriques. Bien que souvent mis côte à côte avec des dinosaures non-aviens, il n'est en réalité apparu que bien après leur extinction.

Il est aussi très présent dans le milieu de la Cryptozoologie. Un certain nombre de personnes émettent des hypothèses qui stipulent qu'il existerait encore de nos jours des représentants de l'espèce en vie, particulièrement dans des régions reculées de l'Amazonie ou de l'Afrique. .

Maquettes 
En 2011, Charlie Brinson et son équipe ont créé une version électromécanique de Titanoboa cerrejonensis d'environ  de long pour un poids d'une tonne.

Le , une réplique grandeur nature d'un Titanoboa de  de long pour un poids de  avalant un crocodile a été exposée dans le Grand Central Terminal à New York dans le cadre d'une promotion pour une émission de télévision sur la chaîne , «  ». Ce documentaire a ensuite été diffusé le .

Séries et jeux 
Titanoboa cerrejonensis apparaît également dans l' de la  de Les Portes du temps : Un nouveau monde (en ) où il est décrit comme étant un , une créature mythologique ayant la forme d'un serpent à double-tête avec une tête à chaque extrémité. L'individu finit par rentrer à son époque.

Dans le jeu , le titanoboa est l'une des créatures du jeu. Il est cependant représenté avec une collerette comme le dilophosaure, une particularité physique librement ajouté par les développeurs. Il peut être apprivoisé. 

Dans le jeu Android , le titanoboa est une créature cénozoïque de type caverne.

Documentaire 
Le Titanoboa fait partie des créatures présentés dans les documentaires : « Le Mystère des géants disparus » de , ainsi que dans : « Les dix plus gros animaux ayant vécu sur Terre » diffusé sur W9 en 2018. Il figure en quatrième position (sur les cinq plus grands animaux marins) dans le film Géants des océans, réalisé en 2015 par Matthew Jackson, qui estime qu'il ne pouvait vivre que dans l'eau en raison de son poids (voir Serpent de mer).

Voir aussi

Liens externes

Publication originale 
  Jason J. Head, Jonathan I. Bloch, Alexander K. Hastings, Jason R. Bourque, Edwin A. Cadena, Fabiany A. Herrera, P. David Polly & Carlos A. Jaramillo :  ; Nature, ,  (texte intégral).

Notes et références

Références taxinomiques 
 
 

Genre de sauropsides préhistoriques (nom scientifique)
Genre de serpents fossile
†
Boinae (fossile)
Sauropside du Paléocène
Paléontologie en Colombie
Taxon fossile décrit en 2009

en:Titanoboa
es:Titanoboa